Оцелени има више значења:

 Оцелени (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Оцелени (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Оцелени (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији